District Sjalinski (oblast Sverdlovsk), een gemeentelijk district van de Russische oblast Sverdlovsk
 District Sjalinski (Tsjetsjenië), een gemeentelijk district van de Russische autonome republiek Tsjetsjenië